Plaatsen in de Verenigde staten:
Clawson (Michigan)
Clawson (Utah)

Personen:
 Carl Clawson Epling (1894-1968), botanicus met officiële botanische auteursnaam Epling.
 John Clawson, een basketballer die in de NBA gespeeld heeft.